Jasenov kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Jasenov (okres Humenné)
 Jasenov (okres Sobrance)